Huis Nassau-Weilburg (1355-1605)
 Huis Nassau-Weilburg (1629-1816)
Beide zijn zijtakken van de Walramse Linie van het Huis Nassau.